Out for Blood (álbum de Sadus)
Out for Blood (álbum de Lita Ford)
Out for Blood (filme de 1992), sobre narcotráfico e artes marciais